43 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 43 Batalion Saperów Marynarki Wojennej